Jacinto (mitologia) — personagem da mitologia grega, célebre por sua extrema beleza

Pessoas 
 Jacinto de Cracóvia

Geografia 
São Jacinto (Aveiro)  — freguesia portuguesa
Jacinto (Minas Gerais) — município brasileiro

Outros 
Jacinto — designação comum às flores do gênero Hyacinthus

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos